Special Boat Service – brytyjska wojskowa jednostka specjalna
 Microsoft Windows Small Business Server – edycje serwerowych wersji systemu Windows
 Zespół krótkiego jelita (short bowel syndrome) – stan po resekcji lub wyłączeniu fizjologicznej czynności odcinka lub całości jelita cienkiego
 Special Broadcasting Service – australijski kanał telewizyjny
 Seoul Broadcasting System – stacja telewizyjna z Korei Południowej
 zespół dziecka potrząsanego – forma przemocy wobec dzieci